

Твирдиця () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Бургас.
 Твирдиця () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Шабла.
 Твирдиця () — місто в Сливенській області. Входить до складу общини Твирдиця.
 Твирдиця () — община в Сливенській області.